

Personnalités 
 Arthur de La Borderie (1827-1901) est un historien français. 
 Bernard Borderie (1924-1978), réalisateur de cinéma français.
 Jean Boiceau de La Borderie (1513-1591), juriste et poète français.

Agriculture 
 Une borderie était une petite exploitation agricole.

Homonymie de patronyme